Ри́чардс () — английская фамилия.

Известные носители

А 
 Ричардс, Айвор Армстронг (1893—1979) — британо-английский и американский литературный критик, поэт и педагог.
 Ричардс, Алма (1890—1963) — американский легкоатлет, чемпион олимпийских игр 1912 года.
 Ричардс, Альберт (1919―1945) ― британский военный художник.
 Ричардс, Альфред (1879—1953) — британский военнослужащий.
 Ричардс, Ариана (род. 1979) — американская актриса, художница и общественный деятель.

Б 
 Ричардс, Билли (1874—1926) — английский футболист.
 Ричардс, Брукс (1918—2002) — британский дипломат.
 Ричардс, Брэд (род. 1980) — канадский хоккеист.

В 
 Ричардс, Винсент (1903—1959) — американский теннисист, двукратный чемпион Олимпийских игр по теннису.

Г 
 Ричардс, Габриэль (род. 1984) — австралийская баскетболистка.

Д 
 Ричардс, Дадли (1932—1961) — американский фигурист выступающий в парном разряде.
 Ричардс, Дейн (род. 1983) — ямайский футболист.
 Ричардс, Дакота Блю (род. 1994) — британская актриса.
 Ричардс, Делеон (род. 1976) — американская певица.
 Ричардс, Дениз (род. 1971) — американская актриса.
 Ричардс, Джаз (род. 1991) — валлийский футболист, защитник.
 Ричардс, Джастин (род. 1961) — британский писатель, сценарист.
 Ричардс, Джефф (1922—1989) — американский бейсболист и киноактёр.
 Ричардс, Джон (1875—1947) — американский футболист, тренер, педагог, общественный организатор.
 Ричардс, Джордж Максвелл (1931—2018) — президент Тринидада и Тобаго.
 Ричардс, Диди (род. 1999) — американская баскетболистка.
 Ричардс, Дикинсон (1895—1973) — американский кардиолог, член Национальной академии наук США.
 Ричардс, Дин (1974—2011) — английский футболист.
 Ричардс, Дужуан (род. 2005) — ямайский футболист, нападающий.

К 
 Ричардс, Кайл (род. 1969) — американская актриса.
 Ричардс, Ким (род. 1964) — американская актриса, кинопродюсер.
 Ричардс, Кит (род. 1943) — британский рок-музыкант группы The Rolling Stones.
 Ричардс, Клэр (род. 1977) — английская певица, автор песен и танцовщица.
 Ричардс, Крис (футболист) (род. 2000) — американский футболист.
 Ричардс, Кристи (род. 1981) — канадская фристайлистка, участница олимпийских игр 2006, 2010 годов.
  (род. 1990) — британский боксёр-профессионал.

Л 
 Ричардс, Леррон (род. 1992) — британский боксёр-профессионал.

М 
 Ричардс, Майк (род. 1985) — канадский хоккеист.
 Ричардс, Майка (род. 1988) — английский футболист.
 Ричардс, Майкл (род. 1949) — американский актёр и комедиант.

Н 
 Ричардс, Ник (род. 1997) — ямайский баскетболист.

О 
 Ричардс, Омар (род. 1998) — английский футболист.
 Ричардс, Оуайн (1901—1984) — британский энтомолог

П 
 Ричардс, Пол Уильям (род. 1954) — американский астронавт.

Р 
  (1922—2019) — британский химик.
 Ричардс, Рене (род. 1934) — американский хирург-офтальмолог и спортсменка-транссексуал.
 Ричардс, Ричард Ноэл (род. 1946) — американский астронавт.
 Ричардс, Роберт (1926—2023) — американский прыгун с шестом.
 Ричардс, Родель (род. 2000) — английский футболист

С 
 Ричардс, Саманта (род. 1983) — австралийская баскетболистка.
 Ричардс, Сэнди (род. 1968) — ямайская легкоатлетка.

Т 
 Ричардс, Теодор Уильям (1868—1928) — американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии.
 
 Ричардс, Тодд (род. 1966) — американский хоккеист, главный тренер «Коламбус Блю Джекетс».

У

Ф 
 Ричардс, Фрэнсис (1901—1965) — английский физиолог растений.
 Ричардс, Фрэнсис (род. 1945) — губернатор Гибралтара, британский дипломат.

Х 
 Ричардс, Хитер (род. 1983) — английская и австралийская шахматистка.

Ч 
 Ричардс, Чарли (1875—1911) — английский футболист.
 Ричардс, Чарльз (род. 1945) — американский пятиборец, участник летних Олимпийских игр 1972 года.

Э 
 Ричардс, Эдвард (1908—1991) — бермудский юрист и государственный деятель, премьер-министр Бермудских островов (1971—1975).
 Ричардс, Эдвин (1879—1930) — валлийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Ричардс, Эллен Своллоу (1842—1911) — американский химик-технолог и химик окружающей среды.
 Ричардс, Энн (1933—2006) — 45-й губернатор Техаса.
 Ричардс, Эрин (род. 1986) — валлийская актриса.

Двойные фамилии 
 Ричардс-Росс, Саня (род. 1985) — американская легкоатлетка, четырёхкратная олимпийская чемпионка.

Вымышленные

Другое 
 Ричардс — небольшой ударный кратер в северо-западной части чаши кратера Менделеев на обратной стороне Луны.

См. также 
 Ричардс-Бей